Монастырёв — фамилия.

Известные носители 
 Монастырёв, Александр Николаевич (1844 — 19??) — присяжный поверенный округа Московской судебной палаты и юрист Священного Синода.
 Монастырев, Матвей Яковлевич (1849—?) — русский богослов-публицист.
 Монастырёв, Нестор Александрович (1887—1957) — российский и советский морской офицер, писатель и историк флота.
 Монастырёв, Сергей Сергеевич (1898—1952) — советский военачальник, генерал-майор войск связи.
 Монастырёв, Таллий Диевич (1939—2011) — советский спортсмен, чемпион СССР по горнолыжному спорту, тренер.

См. также 
 Монастырёвы — древний дворянский род

Примечания